Yilin bezeichnet in verschiedenen chinesischen Schreibungen verschiedene chinesische Werke:

Yilin 意林, siehe Yulin (Ma Zong)
Yilin 易林, siehe Yilin (Buchtitel) 
Yilin 异林, siehe Yilin (Xu Zhenqing)